Als Wurmkraut werden verschiedene Pflanzen bezeichnet, deren Inhaltsstoffe eine anthelminthische Wirkung haben, z. B.:

Wurmsamen-Drüsengänsefuß (Dysphania anthelmintica, früher Chenopodium anthelminticum, Chenopodium ambrosioides var. anthelminticum)
Indianisches Wurmkraut (Spigelia anthelmia)
Rainfarn (Tanacetum vulgare bzw. Chrysanthemum vulgare)
Wurmsamen (Artemisia cina)